Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2021 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 3. bis 8. Mai 2021 in der Malaja-Arena im Sportpalast Luschniki in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand. Es war die neunte Ausgabe des Turniers.

Siegerin wurde die Russin Elina Nagula, die im Finale ihre Landsfrau Marija Karpowa mit 5:2 besiegte. Titelverteidigerin Diana Mironowa, die das Turnier siebenmal gewonnen hatte, verpasste erstmals den Einzug ins Endspiel. Sie verlor im Halbfinale nach einer 4:1-Führung mit 4:5 gegen Marija Karpowa und belegte neben der 13-jährigen Jekaterina Bryttschenko den dritten Platz.

Bei den Herren setzte sich der Moldauer Serghei Krîjanovski im Endspiel gegen den Ukrainer Dmytro Biloserow mit 6:4 durch. Die Russen Timur Jewstignejew und Pawel Kusmin kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war der Russe Michail Zarjow, der in der Runde der letzten 32 gegen Nikita Liwada ausschied.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb gegenüber 2019 unverändert.

Herrenturnier

Modus 
Die 140 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale 
Im Finale kam es zur Neuauflage des Endspiels von 2018; der Ukrainer Dmytro Biloserow, der sich damals mit 6:5 durchgesetzt hatte, traf auf den Moldauer Serghei Krîjanovski. Bei ihren bisher vierzehn offiziellen Begegnungen hatte der Ukrainer acht Partien für sich entschieden.

Biloserow legte den besseren Start hin. Er ging viermal mit einem Spiel in Führung, jeweils gefolgt vom direkten Ausgleich durch Krîjanovski. Durch den Gewinn des neunten Spiels ging der Moldauer erstmals in Führung. Nach einem Fehler Biloserows entschied Krîjanovski auch das darauffolgende Spiel für sich und gewann damit erstmals den Bürgermeisterpokal, wohingegen Biloserow nach 2019 zum zweiten Mal in Folge das Finale verlor.

Damenturnier

Modus 
Die 64 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Finale 
Im rein russischen Endspiel traf die amtierende Weltmeisterin Elina Nagula auf Marija Karpowa, die im Halbfinale nach einem 1:4-Rückstand überraschend die siebenmalige Siegerin Diana Mironowa mit 5:4 besiegt hatte. Die beiden in Moskau lebenden Finalistinnen waren zuvor in 42 offiziellen Partien aufeinandergetroffen, wobei Nagula sich 31-mal durchsetze.

Bis zum 2:2 blieb die Partie ausgeglichen. Nach dem fünften Spiel, das Nagula mit der fünfzehnten Kugel für sich entscheiden konnte, sicherte sie sich die beiden folgenden Spiele klar mit 8:0 und gewann somit erstmals den Bürgermeisterpokal.

Einzelnachweise 

2021
Billardveranstaltung 2021